Eurojet Airlines:

 Eurojet Airlines — нидерландская авиакомпания.
 Eurojet Airlines — французская авиакомпания, закрытая в 2004 году.

См. также 
 Eurojet Italia
 Eurojet Romania